Saint-Maximin est un toponyme, issu d'un nom de saint chrétien, qui peut désigner :

Communes françaises 
 Saint-Maximin, commune française du Gard.
 Saint-Maximin, commune française de l'Isère.
 Saint-Maximin, commune française de l'Oise.
 Carrières de Saint-Maximin, dans cette commune.
 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, commune française du Var

Patronymie 
 Allan Saint-Maximin, né en 1997, joueur de football français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France